В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Мануела Малєєва (фінал)
  Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)
  Робін Вайт (чвертьфінал)

 Террі Фелпс (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге (півфінал)
 Ліса Бондер (1-ше коло)
 Мелісса Гарні (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Pan Pacific Open